Polizia a cavallo del Nord Ovest (in inglese North-West Mounted Police) – forza di polizia canadese
 Giubbe rosse (North West Mounted Police) – film del 1940 diretto da Cecil B. DeMille